Ел Рефухио има више значења:

 Ел Рефухио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио, Лас Прадерас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рефухио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио, Колонија Силва ел Омблиго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Рефухио (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рефухио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рефухио (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рефухио (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Кирога (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рефухио (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Рефухио (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Рефухио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Рефухио, Каса Бланка (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчо де Ландин (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Рефухио, Хенерал Лазаро Карденас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Рефухио (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчерија (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Ависпа (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио, Позо Уно (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио, Лос Гомез (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Уерта (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Матаморос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио, Виверос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рефухио (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Морадито (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Есперанза (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Конехо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Буро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Манга (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Рефухио де лос Лобос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рефухио (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио, Фаустино Камачо Мендијета (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Бордо Колорадо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчо Нуево (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Лагуна (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио, Ранчито ел Рефухио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Викторија, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рефухио (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рефухио (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рефухио (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рефухио (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рефухио, Парахе ел Рефухио (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рефухио (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рефухио, Салитрера (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рефухио (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рефухио (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Паредонес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Гаљинеро (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Тепевахе (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Магеј (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Парахе (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Лас Уракас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рефухио (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Рефухио (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рефухио (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рефухио (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рефухио (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Рефухио (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рефухио (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха Порсина (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рефухио (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Рефухио де Тексас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Нопалито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Пењита (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Рефухио де лос Ранчос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Серитос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Мелон де Абахо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Вередас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Рефухио де Лозада (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио, Лос Гонзалез (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Рефухио (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рефухио (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Рефухио (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рефухио (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рефухио, Лос Тамариндос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рефухио (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рефухио (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рефухио (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рефухио (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рефухио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рефухио (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Рефухио (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Луз (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио, Позо Нумеро Уно (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рефухио (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рефухио (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рефухио (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рефухио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рефухио (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рефухио, Ел Пуеблито (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рефухио (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рефухио (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рефухио (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Хименез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио, Омеро Мунгија Кастро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио, Ла Унион (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Викторија, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рефухио (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Рефухио (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рефухио (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Рефухио (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио, Вињедос (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио, Гранха Авикола (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио, Сираген Гонзалез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио, Естансија дел Рефухио (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио, Којотес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Рефухио (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику